Гуа́рда (, «варта, охорона») — власна назва.

Топоніми

А-Гуарда

Гуарда-Венета

Гуарда — місто і муніципалітет.
 Гуарда (округ)